Der Bezirk Varakļāni (lettisch: Varakļānu novads) ist wie alle 36 Novadi Lettlands in rechtlichem Sinne eine Großgemeinde. Er bzw. sie liegt in Lettland. Er besteht seit 2009 als Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Varakļāni mit zwei angrenzenden Gemeinden, nämlich mit der Gemeinde Murmastiene und der Landgemeinde Varakļāni (lettisch: Varakļānu Pagasts).

Geografie 
Die Gemeinde liegt im Osten des Landes, in der Region Lettgallen.

Bevölkerung 
2022 waren im Gemeindegebiet Varakļāni insgesamt 2868 Einwohner gemeldet, davon 1677 in der Stadt Varakļāni, 617 in der Gemeinde Murmastiene und 570 in der Landgemeinde Varakļāni. 

Bei der Volkszählung im Jahre 2011 erklärten sich 93,3 % der Bewohner des Bezirks Varakļāni als ethnische Letten, 4,9 % gaben an, der russischen Minderheit anzugehören, und 1,8 % anderen ethnischen Minderheiten.

Weblinks 

 Webseite des Bezirks Varakļāni

Fußnoten 

Varaklani
 
Gegründet 2009